Hsieh Su-wei e Barbora Strýcová erano le detentrici del titolo. Strýcová non ha preso parte a questa edizione, mentre Hsieh partecipa in coppia con Elise Mertens.

In finale Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková hanno sconfitto Gabriela Dabrowski e Demi Schuurs con il punteggio di 6-4, 6-3.

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Elise Mertens (secondo turno)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campionesse)
  Gabriela Dabrowski /  Demi Schuurs (finale)
  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (primo turno) 

  Alexa Guarachi /  Desirae Krawczyk (secondo turno) 
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (primo turno) 
  Xu Yifan /  Zhang Shuai (quarti di finale) 
  Hayley Carter /  Luisa Stefani (primo turno)

Wildcard 

  Aliona Bolsova /  Danka Kovinić (ritirate)

  Paula Badosa /  Sara Sorribes Tormo (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Mutua Madrid Open 2021